Baud ist
 Baud, nachrichtentechnische Einheit
 Baud (Morbihan), französische Gemeinde
 Kanton Baud, französische Verwaltungseinheit
 Boud, indischer Fürstenstaat, siehe Boudh (Staat)
 Baud & Cie., Schweizer Automobilhersteller
 Jean-Louis Baud Automobiles,französischer Automobilhersteller
 Collection Baud, Sammlung afrikanischer Kunst

Baud ist der Familienname folgender Personen:
 Adeline Baud-Mugnier (* 1992), französische Skirennläuferin, siehe Adeline Mugnier

 Arvild J. Baud (* 1975), Schweizer Künstler
 Auguste Baud-Bovy (1848–1899), Schweizer Maler

 Daniel Baud-Bovy (1870–1958), Schweizer Schriftsteller und Maler
 François Baud (1889–1960), Schweizer Bildhauer 
 Frédéric Baud (* 1975), französischer Nordischer Kombinierer
 Jacquemine Baud (* 1988), französische Biathletin
 Jacques Baud (* 1955), Schweizer Offizier 

 Lucie Baud (1870–1913), französische Seidenweberin und Gewerkschafterin
 Mattéo Baud (* 2002), französischer Nordischer Kombinierer
 Michel Baud (1963–2012), französischer Ägyptologe
 Rosenell Baud (* 1942), schweizerisch-kolumbianische Malerin, Zeichnerin und Lehrerin
 Samuel Baud-Bovy (1906–1986), Schweizer Musiker, Musikologe und Neogräzist